2019-es áprilisi spanyolországi általános választás, a 13. spanyol törvényhozás megválasztása.
 2019-es novemberi spanyolországi általános választás, a 14. spanyol törvényhozás megválasztása.